Magdalena Frackowiak (Gdańsk, Polónia, 6 de outubro de 1984) é uma modelo polaca.

Frackowiak tinha dezesseis anos quando sua mãe enviou fotos suas para um concurso de uma agência de modelos,o qual ela venceu. Seu primeiro trabalho remunerado foi para Machina magazine.

Em meados de 2015, ela lançou sua própria marca de jóias Magdalena Frąckowiak.

Carreira
Magdalena Frackowiak desfilou por Victoria's Secret o Victoria's Secret Fashion Show 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015.

Ela já foi capa da Vogue Italiana, Alemã, Japonesa e Russa.

A Vogue Paris declarou Magdalena uma das 30 melhores modelos dos anos 2000.

Magdalena desfilou em inúmeras passarelas da alta costura, entre elas Shiatzy Chen, Elie Saab, Miu Miu, Chanel, Gianfranco Ferré, Hakaan, John Galliano, Viktor & Rolf, Christian Dior, Lanvin, Balmain, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Emilio Pucci, Fendi, Prada, Givenchy, Versace, Etro, D&G, Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Alexander Wang, Louis Vuitton, Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, Hermès, Chloé, Karl Lagerfeld, Balenciaga, MaxMara, Blumarine, & Paco Rabanne.

Magdalena Frackowiak deixou de desfilar no Victoria's Secret Fashion Show em 2015, mas desfila para marcas famosas e tem sua própria linha de joias feitas por artesãos poloneses.

Ela namorou Daniele Cavalli, filho de Roberto Cavalli.

Ligações externas

Modelos da Polônia
Nascidos em 1984
Naturais de Gdańsk